Ussowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Ussowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Ussowo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Ussowo (Jaroslawl, Danilow), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Danilow
 Ussowo (Jaroslawl, Nekous), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous, Landgemeinde Nekous
 Ussowo (Jaroslawl, Nekous, Schestichino), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous, Landgemeinde Schestichino
 Ussowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Ussowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Ussowo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Ussowo (Pskow, Krasnogorodsk), in der Oblast Pskow, Rajon Krasnogorodsk
 Ussowo (Pskow, Newel), in der Oblast Pskow, Rajon Newel
 Ussowo (Pskow, Ostrow, Bereschanskaja), in der Oblast Pskow, Rajon Ostrow, Wolost Bereschanskaja
 Ussowo (Pskow, Ostrow, Sinerezkaja), in der Oblast Pskow, Rajon Ostrow, Wolost Sinerezkaja
 Ussowo (Pskow, Sebesch), in der Oblast Pskow, Rajon Sebesch
 Ussowo (Rostow), in der Oblast Rostow
 Ussowo (Tambow), in der Oblast Tambow
 Ussowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Ussowo (Twer, Kimry), in der Oblast Twer, Rajon Kimry
 Ussowo (Twer, Rschew), in der Oblast Twer, Rajon Rschew
 Ussowo (Wologda, Spasskoje), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda, Landgemeinde Spasskoje
 Ussowo (Wologda, Wepri), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda, Landgemeinde Wepri